Zona Este de São Paulo es la denominacióna genérica que se le da al área de la ciudad de São Paulo situada al este del río Tamanduateí. Sin embargo, oficialmente, se clasifican las siguientes zonas:
 Zona Este 1 de São Paulo
 Zona Este 2 de São Paulo
 Zona Sudeste de São Paulo

pt:Zona leste de São Paulo